La selección de rugby 7 de Zimbabue es el equipo nacional de la modalidad de rugby 7 (7 jugadores).

Palmarés 

 Africa Cup Sevens (2): 2012, 2018

Participación en copas

Copa del Mundo 

 Edimburgo 1993: no participó
 Hong Kong 1997: 21º puesto
 Mar del Plata 2001: 21º puesto
 Hong Kong 2005: no clasificó
 Dubái 2009: 17º puesto
 Moscú 2013: 13º puesto
 Estados Unidos 2018: 23º puesto
 Ciudad del Cabo 2022: 23.º puesto

Torneo Preolímpico 

 Clasificatorio a Río 2016: 9º puesto
 Clasificatorio a Tokio 2020: Fase de grupos

Juegos Olímpicos 

 No ha clasificado

Otros torneos 

 Seven de Hong Kong 2011: Semifinal Shield
 Seven de Hong Kong 2012: Cuartos de final Shield
 Seven de Hong Kong 2013: Campeón
 Seven de Hong Kong 2015: Finalista
 Seven de Hong Kong 2016: Semifinal 
 Seven de Mónaco 2016: Fase de grupos
 Seven de Hong Kong 2018: Cuartos de final
 Seven de Hong Kong 2019: clasificado

Serie Mundial 

 Serie Mundial 99-00: 22º puesto (0 pts) 
 Serie Mundial 00-01: 16º puesto (4 pts)
 Serie Mundial 01-02: no participó
 Serie Mundial 02-03: no participó
 Serie Mundial 03-04: no participó
 Serie Mundial 04-05: no participó
 Serie Mundial 05-06:no participó
 Serie Mundial 06-07: no participó
 Serie Mundial 07-08: 18º puesto (0 pts) 
 Serie Mundial 08-09: 17º puesto (0 pts) 
 Serie Mundial 09-10: no participó
 Serie Mundial 10-11: no participó
 Serie Mundial 11-12: 17º puesto (10 pts) 
 Serie Mundial 12-13: 19º puesto (2 pts) 
 Serie Mundial 13-14: 18º puesto (1 pts) 
 Serie Mundial 14-15: 17º puesto (1 pts)
 Serie Mundial 15-16: 18º puesto (1 pts) 
 Serie Mundial 16-17: no clasificó
 Serie Mundial 17-18: no clasificó
 Serie Mundial 18-19: 19º puesto (2 pts)

Challenger Series 

 Challenger Series 2020: 7° puesto
 Challenger Series 2022: 8° puesto

Véase también 

 Selección de rugby de Zimbabue

Referencias 

Zimbabue
Zimbabue